

Ім'я 
Джордж () — англійське ім'я (інколи псевдонім), прізвище і топонім, що відповідають українським імена́м Юрій та Георгій.

 Джордж Бернард Шоу — ірландський драматург.
 Джордж Вокер Буш — 43-й президент Сполучених Штатів Америки.
 Джордж Гаррісон — англійський рок-музикант, учасник гурту The Beatles.
 Джордж Гершвін — американський композитор.
 Джордж Гітчінгс — американський біохімік.
 Джордж Гордон Байрон — англійський поет.
 Джордж Клуні — американський актор.
 Джордж Лукас — американський режисер.
 Джордж Уолд — американський вчений.
 Джордж Ленсінг Фокс — капелан армії США.

Псевдоніми 
 Джордж Еліот — англійська письменниця.
 Джордж Майкл — англійський співак.
 Джордж Орвелл — англійський письменник.

Прізвище 

 Генрі Джордж — американський політичний економіст і журналіст.
 Девід Ллойд Джордж — політичний діяч Великої Британії.
 Девін Джордж — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Елізабет Джордж — американська письменниця детективного жанру.
 Іфеані Джордж (1993—2020) — нігерійський футболіст, нападник національній збірній Нігерії.
 Мелісса Джордж — австралійська акторка та модель.
 Сьюзен Джордж — британська акторка.
 Тайлер Джордж — американський керлінгіст.
 Філісія Джордж — канадська легкоатлетка та бобслеїстка.
 Фініді Джордж (1971) — нігерійський футболіст, фланговий півзахисник національній збірній Нігерії.

Топонім

Джордж — місто в ПАР.

Джордж — округ у штаті Міссісіпі (США).
 Джордж — місто, штат Айова
 Джордж — місто, штат Вашингтон

Див. також 
 Георг